Gerry Conway peut désigner
 Gerry Conway (1952-), un scénariste américain de comics.
 Gerry Conway, batteur britannique qui a joué avec Cat Stevens, Jethro Tull et Fairport Convention.